El término workstation, del idioma inglés, puede referirse a:

 Workstation, en informática, una estación de trabajo; 
 Workstation (música), un instrumento musical electrónico; o
 Open Desktop Workstation es una computadora de la compañía Genesi, basada en PowerPC.